La nazionale di beach soccer del Senegal rappresenta il Senegal nelle competizioni internazionali di beach soccer ed è controllata dalla federazione calcistica senegalese.

È la nazionale africana più vincente, con ben tre titoli continentali vinti rispettivamente nel 2008, 2011 e 2013.

Risultati

Campionato mondiale di beach soccer 
I Leoni di Teranga hanno partecipato a sei campionati mondiali di beach soccer, riuscendo a raggiungere due volte i quarti finale rispettivamente nel 2007, 2011 e 2019.

Campionato africano di beach soccer 
La nazionale senegalese è la squadra di beach soccer africana più titolata. I Leoni di Teranga hanno vinto sei medaglie nelle loro sei partecipazioni, di cui tre d'oro.
Non sono mai scese dal podio del campionato africano di beach soccer dal 2007, anno della loro prima partecipazione al torneo.

Pape Jean Koukpaki è il calciatore senegalese con più vittorie all'attivo.

Squadra attuale 
Aggiornata al 17 luglio 2015

 

Allenatore:  Ibrahima Ndiaye

Note 

Senegal
Beach soccer